Trio in Es-Dur steht für:

 Kegelstatt-Trio, Kammermusikstück von Wolfgang Amadeus Mozart (1786)
 Klaviertrio No. 2 (Schubert), Kammermusikstück von Franz Schubert (1827)

Siehe auch:
 Das Trio in Es-Dur, Theaterstück von Éric Rohmer (1987)